Perrot ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Perrot (1894–1950), französischer Automobilrennfahrer
 Anna de Perrot (1828–1915), schweizerische Aktivistin der Frauenbewegung
 Claude de Perrot (1789–1874), Schweizer evangelischer Geistlicher und Hochschullehrer
 Claudius Perrot OSB (1805–1881), französischer Benediktiner

 Ferdinand Perrot (1808–1841), französischer Maler
 Franck Perrot (* 1972), französischer Biathlet
 François Perrot (1924–2019), französischer Theater- und Filmschauspieler
 Franz Perrot (1835–1891), Redakteur und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Franz Joseph Perrot (1774–1851), hessischer Gutsbesitzer und konservativer Politiker
 Georges Perrot (1832–1914), französischer Klassischer Archäologe
 Heinrich Perrot (1864–1948), deutscher Turmuhren-Fabrikant in Calw, in dessen Fabrik Hermann Hesse 1894/95 in die Lehre ging
 Henri Perrot (1883–1961), französisch-amerikanischer Erfinder und Ingenieur

 John Perrot, englischer Militär und Politiker, Mitglied des House of Commons
 Jules Perrot (1810–1892), französischer Tänzer und Ballettchoreograf
 Kévin Perrot (* 1989), französischer Fußballspieler
 Kim Perrot (1967–1999), US-amerikanische Basketballspielerin
 Louis Jérôme Perrot (1798–1878), französischer Ingenieur und Erfinder
 Marcel Perrot (1879–1969), französischer Fechter
 Michelle Perrot (* 1928), französische Historikerin
 Nicolas Perrot (* um 1642; † 1717), französischer Pelzhändler, Entdecker und später Diplomat
 Nicolas Perrot d’Ablancourt (1606–1664), französischer Literat und Übersetzer, Mitglied der Académie française
 Olivier Perrot (1598–1669), Schweizer evangelischer Geistlicher
 Stéphan Perrot (* 1977), französischer Schwimmer
 Xavier Perrot (1932–2008), Schweizer Automobilrennfahrer

Siehe auch:
 Kim Perrot Sportsmanship Award, jährliche Auszeichnung in der Women's National Basketball Association 
 Perrot Duval, Schweizer Beteiligungsgesellschaft für Automatisierungstechnologie
 Perrott